Az Allsvenskan 1996-os szezonja volt a bajnokság hetvenkettedik szezonja. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Sved